Le sumo est un sport ancestral de lutte japonaise.
SUMO désigne une catégorie de protéines en biochimie.
 Sumo est le surnom donné au supercalculateur NEC SX8R (9,1 téraflops) de Météo-France 
 Sumo est le nom du bichon maltais de Jacques et Bernadette Chirac, nommé ainsi en raison de la grande passion de l'ancien président pour le sport japonais.
Sumo est un film réalisé par Sharon Maymon, Erez Tadmor.
 Sumo était un groupe de rock argentin.
 SUMO est une anthologie regroupant quatre cents clichés de Helmut Newton.
Homonymie